DNK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Dnipro (Ucraina)
 dnk – codice ISO 639-3 della lingua dengka
 DNK – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Danimarca